Ženská dvouhra Hobart International 2019 probíhala v první polovině ledna 2019. Do singlové soutěže hobartského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla belgická tenistka Elise Mertensová, která zvolila start na paralelně probíhajícím Sydney International.

Vítězkou se stala nenasazená 20letá Američanka Sofia Keninová, jež ve finále zdolala 24letou slovenskou hráčku Annu Karolínu Schmiedlovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–3 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo první singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk Američanku posunul o jedenáct příček výše, na nové žebříčkové maximum 37. místo.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hobart International
WTA Tour 2019
Tenis v Austrálii v roce 2019